Insatiable peut faire référence à :

Télévision 

 Insatiable, série télévisée américaine de Lauren Gussis, diffusée depuis 2018 sur Netflix.

Cinéma 

 , film pornographique américain de  sorti en 1980.

Roman 

 , roman autobiographique de Valérie Tasso publié en 2003.

Musique

Album 

 , album de Nadine Coyle sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elise Estrada présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .